Epipontonia är ett släkte av kräftdjur. Epipontonia ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Epipontonia